Parapagurus är ett släkte av kräftdjur. Parapagurus ingår i familjen Parapaguridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Parapagurus